Insula, vilă romană
 Insulă, pământ